Valkenberg (Brakel), een helling in Brakel, bekend van de Ronde van Vlaanderen
Valkenberg (Gilze), een landgoed in Gilze
Valkenberg (Rheden), een landgoed in Rheden
Park Valkenberg, een park in Breda
Valkenberg (wijk), een wijk in Breda
Fauquembergues (Nederlandse naam: Valkenberg), een gemeente in het Franse departement Pas-de-Calais

Zie ook
Falkenberg (doorverwijspagina)
Valkenburg (doorverwijspagina)